Massimo Crippa est un footballeur international italien à la retraite né le  à Seregno en Italie. Il évolue notamment au poste de milieu de terrain au SSC Naples et au Parme AC.

Biographie

Palmarès

Statistiques en Serie A

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance dans la province de Milan
Footballeur international italien
Joueur du Seregno FC 1913
Joueur du Torino FC
Joueur du SSC Naples
Joueur du Parme Calcio 1913
Naissance en mai 1965
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 1988
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 1996